Die Football League Second Division 1977/78 war die 75. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 20. August 1977 und endete am 9. Mai 1978.

Zweitligameister wurden die Bolton Wanderers und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten FC Southampton und Tottenham Hotspur in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1978/79 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten West Ham United, Newcastle United und Leicester City die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Blackpool, Mansfield Town und Hull City. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1978/79 der Third-Division-Gewinner AFC Wrexham sowie die dahinter rangierenden Cambridge United und Preston North End die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1977-78 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1977/78
1977